Alcúdia, een gemeente op het Spaanse eiland Mallorca, in de Balearen
 Alcudia (comarca) of Valle de Alcudia, een comarca in de Spaanse provincie Ciudad Real